Roob ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Roob (* 1956), deutscher Zeichner und Hochschullehrer
 Eva Roob (* 1985), deutsche Fußballspielerin und Erotikdarstellerin

Roob oder Rob steht für
 eine Art Sirup

Siehe auch:
 Roop